Autostrada M70 – autostrada na Węgrzech
 Messier 70 – gromada kulista w gwiazdozbiorze Strzelca
 Zastava M70 – jugosłowiański pistolet samopowtarzalny
 Zastava M70 – jugosłowiański karabin szturmowy, licencyjna wersja AK